El término north («norte», en inglés) hace referencia a varios artículos:

Lugares
North Sydney. Suburbio de Sídney, Australia.
North Island. Una de las dos islas principales de Nueva Zelanda.

África
North (Seychelles), isla en Seychelles.

Europa
North Ayrshire. Área condal escocesa.
North Ronaldsay. Islas Órcadas, Escocia.
North Uist. Isla de las Hébridas Interiores.
North Yorkshire. Condado inglés.
North Dorset. Distrito de gobierno local en Dorset (Inglaterra).

Norteamérica
North (Carolina del Sur)
North Logan (Utah)
North Ogden (Utah)
North Salt Lake (Utah)
North Park (San Diego)
North Pole (Alaska)
North Richland Hills. Texas
North Las Vegas (Nevada)
North Sioux City. Dakota del Sur.
North Coast AVA. Área Vitivinícola Americana en el estado de California.
North County Fair. Centro comercial en Escondido, California.
North Vancouver, Columbia Británica. Distrito canadiense.

Transporte
North Front Airport. Aeropuerto de Gibraltar.
North Las Vegas Airport. Aeropuerto de North Las Vegas.
North Embarcadero Visionary Plan. Plan visionario del Embarcadero Norte. San Diego, California.
North San Diego County Transit District. Distrito de Tránsito del Norte del Condado de San Diego.
North County Transit District. Agencia responsable del transporte público en el Norte del Condado de San Diego.

Deporte
North Carolina Tar Heels. Equipo deportivo de la Universidad de Carolina del Norte.
North Central Conference. Conferencia de la División II de la NCAA.
North Dakota Fighting Sioux. Equipo deportivo de la Universidad de Dakota del Nort.
North Florida Ospreys. Equipo deportivo de la Universidad de Florida del Norte.
North Texas Mean Green. Equipo deportivo de la Universidad del Norte de Texas.
North Side High School Gym. Pabellón localizado en Fort Wayne, Indiana.

Artes
North by Northwest. Es un thriller de 1959 dirigido por Alfred Hitchcock.
North Shore (película)
North (película). Película de 1994 dirigida por Rob Reiner y protagonizada por Elijah Wood y Bruce Willis.
North Mississippi Allstars. Grupo musical de blues, rock and roll y jam sessions.
North and South. Novela inglesa escrita en el siglo XIX por Elizabeth Gaskell.
North by North Quahog. Episodio 1. Cuarta temporada de la serie estadounidense Padre de familia.
North Takoma. Estado ficticio en Los Simpson.

Personas
Alex North, compositor estadounidense.
Alfred John North, ornitólogo australiano.
Douglass North, economista estadounidense.
Frederick North, II conde de Guilford
George North, deportista estadounidense.
John Thomas North, empresario británico.
Thomas North, traductor inglés.
Nolan North, actor estadounidense.
Oliver North, militar estadounidense.
Peter North, actor canadiense.
Sheree North, actriz estadounidense.
North West, hija de Kim y Kanye West.

Además
North Bridge. Circuito integrado.
NorthStar Horizon. Sistema de computación de 8 bits .
North American A-5 Vigilante. Avión bombardero supersónico.
North American B-25 Mitchell. Avión bombardero supersónico.
North Atlantic Treaty Organisation. N.A.T.O. Organización del Tratado del Atlántico Norte.
North Eastern Federation of Anarchist Communists. Federación de Comunistas Anarquistas del Noreste de Norteamérica.
North West Company. Empresa que comerciaba con pieles en Canadá (1779 - 1821).
North West Mounted Police. Policía Montada de Canadá.